Реал Сосьєдад Депортіва Алькала  — іспанський футбольний клуб з міста Алькала-де-Енарес. Заснований 1929 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 7-й групі Tercera División RFEF. Домашні матчі проводить на стадіоні  місткістю 8000 осіб.

Історія 
Алькала-де-Енарес як місто студентів має довгу футбольну історію. Під впливом близькості до столиці, де задовго перед тим грали у футбол, 1908 року з’явився футбольний клуб «Алькала».

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт 
 Профіль футбольної команди 

Футбольні клуби, засновані 1929
Футбольні клуби Іспанії